Pudsey bezeichnet:

 Pudsey, eine Stadt in England
 Pudsey (Calderdale), eine Ortschaft in England
 Pudsey (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Pudsey: The Movie, einen Film

Pudsey ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Pudsey († 1468), englischer Ritter